Фред — чоловіче ім'я, скорочення від імені Фредерік.

Ім'я 
 Фред Астер (справжнє ім'я — Фредерік Е. Аустерліц) — американський актор
 Фред Хойл — англійський космолог, астрофізик та письменник-фантаст
 Фред Дерст — американський вокаліст, найвідоміший як засновник нью-метал-гурту «Limp Bizkit»
 Фред Циннеманн — американський кінорежисер австрійського походження
 Фред Лоуренс Віппл — американський астроном
 Фред Лейхтер — американський фахівець з газових камер системи виконання покарань
 Фред Саблан — американський музикант, бас-гітарист гурту «Marilyn Manson»
 Фред Гові — американський тенісист
 Фред Зіновац — австрійський державний і політичний діяч
 Фред Еванс — британський боксер, олімпійський призер
 Фред Брукс — інженер програмного забезпечення та вчений-інформатик
 Фред Квімбі — американський анімаційний продюсер
 Фред Скарлетт — британський веслувальник, олімпійський чемпіон
 Фред Буске — французький плавець, олімпійський призер

Прізвиська 
 Фред — прізвисько бразильського футболіста Фредеріку Шавеса Гедеса (1983)
 Фред — прізвисько бразильського футболіста Ельберта Фредеріку Каррейру да Сілва (1979)
 Фред — прізвисько бразильського футболіста Фредеріку Луїса Ладейри Кампуса (1984)
 Фред — прізвисько бразильського футболіста Фредеріку Родрігеса Сантуса (1993)

Англійські імена
Чоловічі імена